Joshua Tree é um filme de ação de 1993, dirigido por Vic Armstrong, escrito por Steven Pressfield e estrelado por Dolph Lundgren. Grande parte do filme foi filmado em Alabama Hills de Sierra Nevada e no deserto do Parque Nacional Joshua Tree, do sudeste da Califórnia.

Filmes de suspense dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1993
Filmes com trilha sonora de Joel Goldsmith
Filmes gravados na Califórnia
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes ambientados na Califórnia
Filmes de artes marciais
Filmes em língua inglesa